Sezon 2011/12 Regionalligi – 4. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w trzech grupach: Nord (Północ), West (Zachód) oraz Süd (Południe) i występowało w nich łącznie 55 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy awansowali bezpośrednio do 3. Ligi, zaś nikt nie spadał do Oberligi, ponieważ po zakończeniu rozgrywek zostały dodane 2 nowe grupy: Nordost (Północny Wschód) i Bayern (Bawaria).

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie północnej w sezonie 2011/12 występowało 18 drużyn.

 Torgelower SV Greif (mistrz Oberligi Nordost-Nord) oraz Hansa Rostock II (wicemistrz) zrezygnowali z awansu do Regionalligi Nord przed rozpoczęciem rozgrywek, dzięki czemu Berliner AK 07 awansował do Regionalligi.

Tabela  

 Hallescher FC awansował do 3. Ligi 2012/13.
 Nikt nie spadł do Oberligi 2012/13.
 Za wykroczenia licencyjne SV Wilhelmshaven został ukarany 6. punktami ujemnymi.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie zachodniej w sezonie 2011/12 występowało 19 drużyn.

 TSV Germania Windeck (wicemistrz NRW-Ligi) zrezygnowała z awansu do Regionalligi West przed rozpoczęciem rozgrywek, dzięki czemu SC Fortuna Köln awansowała do Regionalligi.

Tabela 

 Borussia Dortmund II awansowała do 3. Ligi 2012/13.
 Nikt nie spadł do Oberligi 2012/13.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie południowej w sezonie 2011/12 występowało 18 drużyn.

 FC Ismaning (mistrz Bayernligi) nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze Süd i w sezonie 2011/12 będzie nadal występował w Bayernlidze, dzięki czemu FC Ingolstadt 04 II awansował do Regionalligi.

Tabela 

 Stuttgarter Kickers awansował do 3. Ligi 2012/13.
 Karlsruher SC II spadł do Oberligi 2012/13 (nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze w sezonie 2012/13 i w następnym sezonie będzie występował w Oberlidze Baden-Württemberg, ponieważ 1. drużyna spadła z 2. Bundesligi do 3. Ligi, a w sezonie 2012/13 pomiędzy 1. a 2. drużyną każdego klubu musi być przynajmniej 2 poziomy różnicy.

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Bundesliga 2011/12
 2. Bundesliga 2011/12
 3. Liga 2011/12
 Oberliga 2011/12

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Regionalliga